

Personen met als voornaam Jolie
 Jolie Holland, een Amerikaans muzikante.

Personen met als achternaam Jolie
 Angelina Jolie, een Amerikaans actrice.
 Ruud Jolie, gitarist van de Nederlandse symfonische-metalband Within Temptation.
 Wouter Jolie, een Nederlands hockeyer.

Plaatsnamen
 Mantes-la-Jolie, een gemeente in het Franse departement Yvelines.
 Arrondissement Mantes-la-Jolie, een arrondissement van het Franse departement Yvelines in de regio Île-de-France.
 Kanton Mantes-la-Jolie, een kanton van het departement Yvelines in Frankrijk.

Zie ook
 Cuvée Jolie Môme, een Belgisch witbier van hoge gisting.
 Jeune et Jolie, een Franse film uit 2013.
 Mitsubishi Jolie, een wagen van Mitsubishi voor de Aziatische markt.
 Station Mantes-la-Jolie, een spoorwegstation aan de spoorlijn Paris-Saint-Lazare - Le Havre.